Pancerz może oznaczać:
 zbroja
 osłona w fortyfikacjach
 pancerz – twarda ochronna okrywa ciała zwierząt
 pancerz ceramiczny
 pancerz reaktywny
 pancerz wspomagany
 opancerzenie okrętu, samolotu, wozu bojowego m.in. czołgu i samochodu pancernego